Toto je seznam obcí v departementu Alpes-Maritimes ve Francii, jichž je celkem 163:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Alpes-Maritimes